«Она была красивой» () — южнокорейский телесериал 2015 года, в главных ролях , Пак Со Чжун,  и . Выход в эфир с 16 сентября по 11 ноября 2015 года, на канале MBC.

Сюжет 
Сюжет основан на реальных событиях, о двух прошлых знакомых, которые снова встречаются после того, как пережили стечение обстоятельств и появлений, на фоне издательства модного журнала
Ким Хё Джин была красивой девушкой из богатой семьи, известной как «Ча». После того, как издательская компания её семьи обанкротилась, она испытала трудности и потеряла свою красоту. Джи Сон Джун был непривлекательным мальчиком с низкой самооценкой, но вырос как красивый и успешный редактор.
Эти двое решили встретиться снова, но Сон Джун не смог узнать её. Стыдно встретить её первую любовь и разрушить его восприятие её, Хё Джин просит её привлекательного лучшего друга, Ха Ри, появиться на её месте. Однако вскоре все усложняется, поскольку Хё Джин был назначен работать в издательстве журнала «The Most», где Сон Джун является заместителем главного редактора. Он открыто плохо обращается с ней и унижает её неуклюжий характер, не зная, что она его настоящий друг детства. Ха-ри также продолжает встречаться с Сон Джун и вскоре развивает чувства к нему. С другой стороны, Хё Джин находит хорошего друга на своем рабочем месте, Син Хёк, который медленно влюбляется в неё.

В ролях

Основной 
  — Ким Хе Джин, сотрудница журнала The Most
 Пак Со Джун — Чи Сон Джун, заместитель главного редактора журнала The Most
  — Мин Ха Ри, сожительница Ким Хе Джин по комнате
  — Ким Син Хёк, коллега Ким Хе Джин

Вторичный 
 Хван Сок Чон — Ким Ра Ра
 Син Дон Ми — Чха Чу Ён
 Ан Се Ха — Ким Пун Хо
 Парк Ю Хван — Ким Джун У
 Кан Су Джин — Джу Ах Реум
 Син Хе Сун — Хан Соль
 Ким Ха Гюн — Бу Чжон Ман
 Джо Чанг Гын — Гван Хи
 Чжин Хе Вон — Ли Соль Ви
 Чха Чон Вон — Чжун Сон Мин
 Пэ Мин Чжон — Пак И Гён
 Им Чжин Хён — Ли Юнь Ён
 Пак Чхун Сон — Ким Чон Соп
 Ли Иль Хва — Хань Чон Хе
 Ли Бён Чжун — Мин Ён Гиль
 Со Чон Ён — На Джи Сон
 Юн Ю Сон — Чха Хе Чон

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт  
 Она была красивой  на Hancinema
 

Телесериалы Республики Корея 2015 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Комедийные телесериалы Республики Корея
Программы телеканала Munhwa Broadcasting Corporation
Телесериалы на корейском языке